Skousen ist der Familienname folgender Personen:

 Greer Skousen (1916–1988), mexikanischer Basketballspieler
 Joel Skousen, amerikanischer Prepper
 Mark Skousen (* 1947), amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler
 Nils Skousen (* 1944), dänischer Musiker, Gitarrist, Komponist sowie Schauspieler, Autor und Dichter
 Royal Skousen (* 1945), amerikanischer Linguist
 W. Cleon Skousen (1913–2006), amerikanischer Autor, FBI-Agent, Hochschullehrer an der Brigham Young University, Polizeichef von Salt Lake City und konservativer, antikommunistischer sowie mormonischer Aktivist